Le taquet d'amarrage dans la marine.
 Le taquet de tabulation d'une machine à écrire ou en bureautique
 Le taquet (⊢), symbole mathématique de la déduction logique
 Le taquet français pour accrocher des objets sur un mur
 être au taquet = être à fond.
 Jeu de taquets en France et a priori en Espagne. Sorte de jeu de l'oie ou jeu du taquin.
 Philosophiquement ou littérairement, un jeu de taquet signifie une sorte de jeu de chaises musicales. 
 taquets dispositif permettant de taper dans une bille réelle ou virtuelle au jeu nommé le flipper dont on trouve des versions modernes dans les bars.
 les soutiens maintenant la barre en place dans les disciplines de saut, en Athlétisme.
 caractères diacritiques de l’alphabet phonétique international :
  indiquant l’avancement ou la rétraction de la racine linguale, à l’aide du taquet gauche souscrit  pour l’avancement et du taquet droit souscrit , pour la rétraction.
 indiquant l’ouverture d’une voyelle, à l’aide du taquet haut souscrit, , pour moins d’ouverture, et du taquet bas souscrit,  pour plus d’ouverture.

Patronymes

 Adrien Taquet (1977-), homme politique français ;
 Émile Joseph Taquet (1873-1952), prêtre missionnaire et collecteur botanique français ;
 Marie Taquet (1898-1989), résistante belge ;
 Philippe Taquet (1940-), paléontologue français.

 André Tacquet (né le  à Anvers (dans les Pays-Bas méridionaux) et y décédé le ), prêtre jésuite brabançon et mathématicien de renom.
 Léon Tacquet, qui a donné son nom à :
 Prix Léon-Tacquet au course hippique de trot monté qui se déroule au mois de janvier sur l’hippodrome de Vincennes.